Bellini puede referirse a:

 Bellini (apellido), apellido italiano.
 Bellini (cóctel), una bebida combinada de champán y zumo de melocotón.
 Piazza Bellini, plaza de Nápoles, en Italia.
 Teatro Massimo Bellini, el teatro de ópera de Catania en Sicilia, Italia.
 Torre Bellini, un edificio de departamentos ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.
 Vincenzo Bellini (1801-1835), compositor italiano.